Dialetti dell'Italia – insieme degli idiomi locali parlati in Italia, a prescindere dalla loro origine
 Dialetti italo-romanzi – insieme dei dialetti appartenenti al medesimo gruppo linguistico dell'italiano, seppur non derivanti da esso
 Dialetti dell'italiano – insieme delle varietà regionali della lingua italiana